A Die For You (Acoustic Version) a második kislemez a Starset Vessels 2.0 című albumáról, a Bringing It Down (Version 2.0) után. A Die For You 2018 augusztusában jelent meg kislemezként. A szám eredeti verziója a negyedik szám a Vessel albumon.

Starset-dalok
2018 kislemezei